Gminy w USA:
 Ingalls (ang. Ingalls Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Gray
 Ingalls (ang. Ingalls Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Avery
Miejscowości w USA:
 Ingalls – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Madison
 Ingalls – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Gray
Osoby :
 Laura Ingalls Wilder – pisarka
 Laura Ingalls – pilot
 David Ingalls - pilot, jedyny amerykański as myśliwski I wojny światowej